Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2002 — фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2001—2002 років, у якому зустрілися німецький «Баєр 04» та іспанський «Реал». Матч відбувся 15 травня 2002 року у місті Ґлазго (Шотландія) на стадіоні «Гемпден-Парк». Перед матчем хвилиною мовчання вшанували видатного українського тренера Валерія Лобановського, який помер двома днями раніше. Перемогу з рахунком 2:1 здобув мадридський «Реал».

Шлях до фіналу 

|bgcolor=#c1e0ff|Кінцевий результат
|colspan=4 align=center valign=top|Група A переможець

|}
|- style="background:#c1e0ff"
|Суперник
|colspan=3|Результат
|Другий груповий етап
|Суперник
|colspan=3|Результат
|-
|align=left| Ювентус
|colspan=3|0–4 (Г)
|style="background:#c1e0ff"|Тур 1
|align=left| Спарта
|colspan=3|3–2 (Г)
|-
|align=left| Депортіво
|colspan=3|3–0 (В)
|style="background:#c1e0ff"|Тур 2
|align=left| Панатінаїкос
|colspan=3|3–0 (В)
|-
|align=left| Арсенал
|colspan=3|1–1 (В)
|style="background:#c1e0ff"|Тур 3
|align=left| Порту
|colspan=3|1–0 (В)
|-
|align=left| Арсенал
|colspan=3|1–4 (Г)
|style="background:#c1e0ff"|Тур 4
|align=left| Порту
|colspan=3|2–1 (Г)
|-
|align=left| Ювентус
|colspan=3|3–1 (В)
|style="background:#c1e0ff"|Тур 5
|align=left| Спарта
|colspan=3|3–0 (В)
|-
|align=left| Депортіво
|colspan=3|3–1 (Г)
|style="background:#c1e0ff"|Тур 6
|align=left| Панатінаїкос
|colspan=3|2–2 (Г)
|-
|colspan=4 valign=top|Група D переможець

|}
|bgcolor=#c1e0ff|Кінцевий результат
|colspan=4 align=center valign=top|Група C переможець

|}
|- style="background:#c1e0ff"
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|Плей-оф
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|-
|align=left| Ліверпуль
|4–3
|0–1 (Г)
|4–2 (В)
|style="background:#c1e0ff"|Чвертьфінали
|align=left| Баварія
|3–2
|1–2 (Г)
|2–0 (В)
|-
|align=left| Манчестер Юнайтед
|3–3 (г)
|2–2 (Г)
|1–1 (В)
|style="background:#c1e0ff"|Півфінали
|align=left| Барселона
|3–1
|2–0 (Г)
|1–1 (В)
|}

Деталі матчу

Примітки

Посилання 

 Ліга чемпіонів УЄФА 2001/2002 

2002
Ліга чемпіонів УЄФА 2001—2002
2002
Травень 2002